Jauheniemi är en udde i Finland. Den ligger i Nyslott i den ekonomiska regionen  Nyslotts ekonomiska region  och landskapet Södra Savolax, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Jauheniemi. Runt Jauheniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Enonkoski,  km sydväst om Jauheniemi. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Södra Savolax
Nyslott